

Населені пункти та їхні частини

 Дунаєк — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дунаєк — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дунаєк — осада в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки